Die Liste der Spieler des 1. FC Union Berlin gibt eine vollständige Übersicht über alle Spieler der ersten Herrenmannschaft des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin, die seit der Neugründung des Vereins am 20. Januar 1966 mindestens ein Pflichtspiel in der jeweiligen Liga oder in nationalen beziehungsweise internationalen Pokalspielen absolviert haben.

Die Liste führt die Spieler alphabetisch nach Nachnamen sortiert auf. Darüber hinaus werden Angaben zur Nationalität, zur Dauer der Vereinszugehörigkeit als Spieler sowie der Anzahl an Spielen und Toren gemacht. Letztere werden nach Liga, nationalen Pokalspielen und internationalen Pokalspielen aufgezeigt sowie in ihrer Gesamtsumme.

 Spieler: Name des Spielers in der Form Vorname Nachname, sortiert nach dem Nachnamen.
 Nation: Nationalität des Spielers in Form der jeweiligen Landesflagge. Doppelte Staatsbürgerschaften werden als solche angezeigt; der Gebietsstand der Nationalitäten ist der aktuelle. Das heißt, dass Spieler mit der Staatsbürgerschaft der DDR als (Bundes-)Deutsche einsortiert werden, ehemalige Jugoslawen dagegen unter ihrer heute gültigen Staatsbürgerschaft (z. B. Kroaten).
 von/bis: Diese Spalte gibt die Dauer der Zugehörigkeit des Spielers im Kader der 1. Herrenmannschaft an. Etwaige Unterbrechungen durch Vereinswechsel oder Ausleihe sind nicht mit berücksichtigt. Die Angaben sind auf das jeweilige Kalenderjahr beschränkt.
 Liga – Spiele: Gibt die Anzahl der in der jeweiligen Liga (DDR-Oberliga, DDR-Liga, NOFV-Oberliga, Regionalliga, 2. Bundesliga, 3. Liga) absolvierten Pflichtspiele an.
 Liga – Tore: Gibt die Anzahl der Tore an, die der Spieler in den Ligaspielen erzielt hat.
 Relegation – Spiele: Gibt die Anzahl der in den oben genannten Ligen absolvierten Einsätze in Relegationsspielen an.
 Relegation – Tore: Gibt die Anzahl der Tore an, die der Spieler Relegationsspielen erzielt hat.
 regionaler und nationaler Pokal – Spiele: Gibt die Anzahl der Pflichtspiele in den nationalen und regionalen Pokalwettbewerben (FDGB-Pokal, DFB-Pokal, Berliner Landespokal und Deutsche Amateurmeisterschaft) an.
 regionaler und nationaler Pokal – Tore: Gibt die Anzahl der in diesen Pokalspielen erzielten Tore an.
 Europapokal – Spiele: Gibt die Anzahl der absolvierten Pflichtspiele in internationalen Pokalwettbewerben (UEFA-Pokal, Inter- bzw. Intertoto Cup) an.
 Europapokal – Tore: Gibt die Anzahl der in den internationalen Spielen erzielten Tore an.
 gesamt – Spiele: Gibt die Gesamtsumme aus den Liga- und Pokalspielen an, die für den 1. FC Union Berlin absolviert wurden.
 gesamt – Tore: Gibt die Gesamtsumme an Toren aus den oben genannten Spielen an.

Dunkelgrau unterlegte Spieler gehören zum aktuellen Kader des Vereins.

Rekordspieler mit den meisten Einsätzen ist Lutz „Meter“ Hendel, der im Zeitraum von 1975 bis 1993 insgesamt 422 Pflichtspiele für Union absolvierte, davon 344 Ligaspiele. Die meisten Tore schoss Karim Benyamina, der zwischen 2005 und 2011 87 Treffer, davon 62 in der Liga, erzielte. Rekordspieler und -torschütze der aktuellen Besetzung (Stand: Saisonende 2021/22) sind Christopher Trimmel mit 265 Einsätzen, davon 239 Ligaspiele, sowie Sheraldo Becker mit 9 Treffern, davon 7 in der Bundesliga.

Spielerliste 

Stand: Saisonende 2021/22

Siehe auch 
 Saisonbilanzen des 1. FC Union Berlin

Weblinks 
 Der aktuelle Kader des 1. FC Union Berlin auf der offiziellen Vereins-Homepage
 Spielerliste. immerunioner.de

!
Berlin Union
Fussballspieler Berlin Union